Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Samidare :
 le Samidare, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1935 et coulé en 1944 ;
 le Samidare, un destroyer de   lancé en 1998 et toujours en service.

Samidare